Knotz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Knotz (1844–1906), deutschböhmischer Politiker
 Ulrike Knotz (* 1954), deutsche Diplomatin und Botschafterin